Leśniak ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Leśniak (1898–1976), polnischer Offizier und Geheimdienstmitarbeiter
 Marek Leśniak (* 1964), polnischer Fußballspieler
 Marta Leśniak (* 1988), polnische Tennisspielerin
 Natalia Leśniak (* 1991), polnische Bogenschützin
 Tomasz Leśniak (* 1979), polnischer Radrennfahrer